

События 
 Консулы имп. Валентиниан I (II раз) и имп. Валент (II раз).
 Шапур II вторгся в Картли, низложил царя Саурмага и провозгласил царём его родственника Вараз-Бакура (Аспакура). Саурмаг бежал в Римскую империю и вернулся оттуда с войсками. Картли была разделена между ставленниками Рима и Персии.
 В Армении начинается народная война. Опустошение страны и разрушение городов персами.

Родились 
 Олимпиада (диаконисса) — христианская святая, дева Константинопольская.
 Цзюйцюй Муцзянь — правитель государства Северная Лян.
 Цзюйцюй Мэнсюнь — правитель государства Северная Лян.

Скончались 
 7 июля — Матерниан из Реймса, святой епископ Реймса, исповедник.
 Вулкаций Руфин — государственный деятель Римской империи середины IV века.
 28 апреля — Феодор Освященный, христианский святой, авва, ученик Пахомия Великого.

См. также